Никтеролетер (, от  — ночной губитель) — примитивная рептилия или рептилиеморф (парарептилия) позднепермской эпохи. Родственники токозаврид и, возможно, парейазавров. Описан И. А. Ефремовым в 1938 году из среднепермских отложений реки Мезень. Систематическое положение неясно, Ефремов считал это животное рептилией — «котилозавром».

Описание 
Мелкое ящерицеобразное животное длиной около 35 см, длина черепа — около 3,5 см. Огромные глазницы, глубокая ушная вырезка (вероятно, содержавшая настоящую барабанную перепонку). Крупное поперечно вытянутое отверстие теменного глаза. Не исключено, что никтеролетер имел амфибийную физиологию и проницаемую железистую кожу. Возможно наличие специальных желез, смачивавших барабанную перепонку на суше.

Питался мелкими беспозвоночными и, возможно, водной растительностью (водорослями). Никтеролетеры обитали на побережьях водоёмов в зоне каламитовых зарослей. Характеризуют очёрский и мезенский субкомплексы «средней» перми Приуралья. Описаны 4 вида никтеролетеров, типовой вид — Nycteroleter ineptus.

Родственные связи 
В семействе никтеролетерид (Nycteroleteridae) всего два рода. Близкий родич никтеролетера — эмеролетер (Emeroleter levis Ivachnenko, 1997) — найден в более поздних отложениях котельничского комплекса. Это некрупное животное длиной 30 см. Близкими родичами никтеролетерид являются токозавриды.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Valentin P. Tverdokhlebov, Galina I. Tverdokhlebova, Alla V. Minikh, Mikhail V. Surkov, and Michael J. Benton, (2005) Upper Permian vertebrates and their sedimentological context in the South Urals, Russia, Earth-Science Reviews 69 27—77 55.

Ссылки 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Reptilomorpha.htm 
 Котельничский областной палеонтологический музей

Пресмыкающиеся пермского периода
Проколофономорфы
Фоссилии из пермских отложений России